
Белый тигр:
 Бе́лый тигр ( или ) — подвид тигра, обитает в Северной и Центральной Индии, в Непале и Бирме, а также в окрестностях устья реки Ганг и в Бангладеш.
 Белый тигр — особь бенгальского тигра с врождённой мутацией.
 Белый тигр — китайский знак зодиака.

Кинематограф

Литература 
  — фантастический роман, написанный американским писателем Робертом Стюартом Натаном в 1987 году.
  — третий роман фантастической серии «Принцесса Румынии» американского писателя Пола Парка, опубликованный в 2007 году.
 «Белый тигр» — дебютный роман индийского писателя Аравинда Адиги, изданный в 2008 году.

Ископаемые 
 Батьхо (Белый Тигр) — крупное шельфовое нефтяное месторождение Вьетнама.

См. также 
 «Белые Тигры» — молодёжная команда по хоккею с шайбой из города Оренбурга.